Преследвачът може да се отнася за:
 Преследвачът, американски филм от 1986 година;
 Преследвачът, български филм от 2008 година.
 Преследвачът, повест от Хулио Кортасар